Блудова — фамилия. Известные носители:
 Блудова, Антонина Дмитриевна (1813—1891) — русская придворная, писательница, мемуаристка, благотворительница.
 Блудова, Инна Николаевна (род. 1970) — заслуженный мастер спорта России (самбо).
 Блудова, Ольга Евгеньевна (более известна под фамилией Сафронова; род. 1991) — казахстанская легкоатлетка, мастер спорта международного класса. См. также 
 Блудов